Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Marga Mulya (Penarik), een plaats in het regentschap Muko-Muko van de provincie Bengkulu, Sumatra
Marga Mulya (Rantau Rasau), een plaats in het regentschap Tanjung Jabung Timur van de provincie Jambi, Sumatra
Marga Mulya (Sungai Bahar), een plaats in het regentschap Muaro Jambi van de provincie Jambi, Sumatra
Marga Mulya (Rambah Samo), een plaats in het regentschap Rokan Hulu van de provincie Riau, Sumatra
Marga Mulya (Lubuk Linggau Selatan II), een plaats in het regentschap Lubuklinggau van de provincie Zuid-Sumatra
Marga Mulya (Sinar Peninjauan), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu van de provincie Zuid-Sumatra
Marga Mulya (Bekasi Utara), een plaats in de stadsgemeente Kota Bekasi van de provincie West-Java